Mensa – luogo pubblico adibito alla consumazione di cibi
 Mensa – associazione internazionale di persone dotate di un elevato quoziente d'intelligenza
 Mensa – termine utilizzato in esogeologia per designare formazioni geologiche extraterrestri analoghe ai tavolati
 Mensa – costellazione del cielo australe
 Mensa – in riferimento all'altare cristiano, ne indica principalmente la lastra orizzontale, ma il termine può essere esteso a indicare tutta la struttura di base
 Mensa – la rendita spettante al vescovo, espressa in beni destinati al vitto e al mantenimento e prevista nel diritto canonico

Altri progetti